CFR — аббревиатура, означающая:

 Cost and Freight — международный торговый термин, означающий условие поставки.
 Council on Foreign Relations — американская независимая организация в сфере международных связей США.
 Code of Federal Regulations — свод федеральных нормативных актов США.
 Căile Ferate Române — румынская железнодорожная компания «Румынские железные дороги».
 ЧФР — футбольный клуб из города Клуж-Напока.
 ЧФР — футбольный клуб из города Турну-Северин.
  — футбольный клуб из города Тимишоара.